Бели́нда () — женское имя. По одной версии, образовано от итальянского bella («красивая»), по другой, германского происхождения, двусоставное. Значение первого компонента неизвестно, второй — от древневерхненемецкого lindi («змея»), к которому предположительно возводят также имя Линда. Возможно, более ранняя форма — Betlinde («блестящая змея»?).

Наиболее раннее употребление имени зафиксировано в 1713 году. Практика использования имени впервые началась в американско-британской среде.

Примечания

Литература 

 Рыбакин А. И. Словарь английских личных имен. — М.: Издательство Астрель; Издательство Аст, 2000. — ISBN 5-17-000072-3

Английские женские имена